Korabljowa (), weibliche Form des Familienname Korabljow folgender Personen:

 Anschela Michailowna Korabljowa (* 1961), weißrussische Schauspielerin
 Walerija Jurjewna Korabljowa (* 1978), russische Journalistin, der Fernsehnachrichtensendungen leitet 
 Irina Wladimirowna Korabljowa (* 1957), russische Schauspielerin

 Auch
 Korabljowa (Kursk), Dorf im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk

 Siehe auch
 Korabljow